Stark András (1948–2017) orvos, pszichiáter, egyetemi oktató
 Stark András (1949) Európa-bajnok súlyemelő